Николай Шишко́в:
 Шишков, Николай Александрович (1856—1910) — государственный и общественный деятель Российской империи, публицист, член Государственного совета.
 Шишков, Николай Георгиевич (1920—1999) — советский военный деятель. Герой Социалистического Труда (1982). Генерал-полковник авиации (3 февраля 1984).
 Шишков, Николай Леонович (1868—1931) — симбирский и олонецкий вице-губернатор, действительный статский советник.
 Шишков, Николай Михайлович (род. 1946) — советский и российский актёр театра, певец, народный артист России.
 Шишков, Николай Петрович (1793—1869) — русский деятель сельского хозяйства, сахаровар, военный деятель.